Despaigne ist der Familienname folgender Personen:

 Arisnoide Despaigne (* 1986), kubanischer Boxer
 Oreidis Despaigne (* 1981), kubanischer Judoka
 Robelis Despaigne (* 1988), kubanischer Taekwondoin
 Yordanis Despaigne (* 1980), kubanischer Boxer
 Yosvany Despaigne (* 1976), kubanischer Judoka